Spirit může znamenat:

 Spirit (album, Leona Lewis) – album Leony Lewis
 Spirit – jedno ze dvou vozítek mise Mars Exploration Rover
 Spirit (software CAD) – software CAD
 Spirit (hudební skupina) – americká rocková skupina
 The Spirit – album skupiny Magnum
 Spirit (album, Spirit) – album stejnojmenné skupiny
 Spirit (album, Eluveitie) – album skupiny Eluveitie
 Spirit (album, Depeche Mode) - album skupiny Depeche Mode
 Spirit (album, Reckless Love) - album skupiny Reckless Love